Foon ist der Familienname folgender Personen:

 Kebba W. Foon (1922–2002), gambischer Politiker
Marion Foon (1921–2012), britisch-gambische Journalistin und Herausgeberin
Momodou S. Foon,  gambischer Politiker